«Остров» — российский художественный фильм 2006 года режиссёра Павла Лунгина.

Сюжет 
Во время Великой Отечественной войны в 1942 году где-то на Севере корабль Кригсмарине захватывает советскую баржу, перевозящую уголь. На борту баржи находятся шкипер Тихон (Алексей Зеленский) и кочегар (Тимофей Трибунцев). Оба попытались спрятаться в угле, но фашисты находят кочегара. После побоев кочегар выдаёт Тихона. Фашисты ставят своих жертв у борта с намерением расстрелять. Кочегар, рыдая, умоляет сохранить ему жизнь, Тихон же держится спокойно и демонстративно закуривает. Тогда немецкий офицер предлагает кочегару спасти свою жизнь, застрелив своего друга, и даёт ему пистолет с одним патроном. Кочегар бьётся в истерике, но всё же стреляет в Тихона, и тот падает за борт. Фашисты оставляют кочегара в живых, минируют баржу и покидают её. Кочегар остаётся на заминированном судне, которое вскоре взрывается.

Монахи подбирают на берегу почти безжизненное тело.

Действие переносится в 1976 год. Кочегар (Пётр Мамонов) значительно постарел. Он принял монашество и теперь носит имя Анатолий. Его основное послушание — трудиться в монастыре истопником. К нему, как к старцу, с разными нуждами и болезнями приезжают люди, так как он обладает даром прозорливости и способностью исцелять при помощи молитвы. К нему приходят самые разные люди: девушка, забеременевшая вне брака, женщина отчаявшаяся найти своего пропавшего на войне мужа , мать мальчика-инвалида. Для каждого отец Анатолий находит правильное, хотя не всегда благостное слово.

Отец Анатолий не похож на смиренного монаха: он отступает от устава, живёт в котельной, где спит на угле, редко приходит на молитву в храм, предпочитая молиться у себя в келье, позволяет резкие слова и оскорбительные поступки по отношению к настоятелю и братии, а когда его хотят наказать за нарушение дисциплины хоть и кается, но делает это демонстративно, употребляя заученные библейские цитаты на церковнославянском языке, давая понять что уставная монастырская жизнь полна формальностей. Иногда он ведёт себя как юродивый: мажет сажей ручки дверей, пускает игрушечные кораблики, бьёт без нужды в колокола, ни с того ни с сего громко запевает песни. Странностей старца Анатолия многие монахи не понимают, особенно отец Иов (Дмитрий Дюжев) — казначей монастыря, жалующийся об этом настоятелю отцу Филарету (Виктор Сухоруков): что Анатолий молится отдельно от всех, не моет лица и рук, на высокоторжественные праздники опаздывает на службу, поёт «гнусным голосом». Отец Филарет, который раньше тоже был в конфликте с отцом Анатолием, уже втайне простил его, поэтому на жалобы отца Иова он смотрит сквозь пальцы.

Анатолий отказывается от предложения отца Филарета, озабоченного состоянием здоровья кочегара, переехать в его покои. Отца Иова, который принёс ему это предложение и отругал кочегара за отказ, Анатолий просит растолковать прописную истину: за что Каин убил Авеля? Тем самым намекает на зависть отца Иова. Позднее Иов сам признаётся, что завидует Анатолию за его дар, и они мирятся.

В келье настоятеля случается пожар. Отец Анатолий знал о предстоящем пожаре, но никому об этом не сказал, а только накануне бросил головню под ноги Филарета. Тот ничего не понял и посчитал это очередной выходкой кочегара. Приютив владыку после пожара, Анатолий удивляется красоте и добротности сапог архиерея, но среди ночи бросает в их печь, назвав их «Книгой грехов человеческих»: «А ты разве не знал, что на голенищах архиерейских сапог больше всего грехов умещается?». После чего начинает изгонять бесов и чуть не губит настоятеля: закрыв дверь на замок, напускает в кочегарку дыма из печей, а когда ему становится плохо, открывает дверь и схватив принесённое Филаретом одеяло, борется с последним затаившимся под одеялом бесом - топчет его и потом бросает в воду. После случившегося Филарет не сердится и не ругает, а напротив, благодарит Анатолия за избавление от лишних, хоть и ценных вещей и за проверку готовности принять смерть. Отец Анатолий же сам не рад своему «дару» — говорит, что все его добродетели «смердят».

Несмотря на причуды и нарушения устава, старцу не даёт покоя совершённое им во время войны преступление. Он каждый день садится в лодку и уплывает на уединённый остров, где усердно молится и кается в совершённом грехе. В последней показанной молитве он обращается к Тихону и жалуется что устал жить с грехом на душе.

Предчувствуя скорую смерть, Анатолий сообщает Иову, что в ближайшую среду будут его похороны. Тот пытается проявить заботу и предлагает заказать дубовый гроб. Анатолий указывает, что сгодится и простой ящик, который стоит у кочегарки. Монахи опять ругаются: Иов обвиняет Анатолия в гордыне — «даже умереть без выкрутасов не можешь!» А Анатолий отвечает: «Ты ведь меня любишь, отец Иов!».

В скором времени в монастырь приезжает адмирал (Юрий Кузнецов) со своей одержимой дочерью (Виктория Исакова). В адмирале Анатолий узнаёт шкипера Тихона, в которого во время войны стрелял, но не показывает вида, Тихон не узнаёт бывшего товарища и просит отца Анатолия помочь его дочери: никакие врачи не помогают, он почти отчаялся. Анатолий везёт девушку на свой остров и отчаянной молитвой изгоняет из неё беса.

После адмирал приходит благодарить отца Анатолия, но тот сам в иносказательной форме рассказывает, кто он и как виноват перед Тихоном. Ошарашенный адмирал так же иносказательно успокаивает бывшего кочегара: выстрел ранил его в руку, он сумел продержаться на всплывшей от взрыва доске, выплыть и спастись. Тихон говорит, что давно простил своего неудавшегося убийцу. Душа Анатолия спокойна.

Отец Иов исполняет просьбу — в кочегарку приносят тот самый ящик, ошкуренный и покрытый лаком, с крестом на крышке. Иов хвалится, что гроб получился на славу, «хоть вместо буфета в дом ставь». Отец Анатолий шутя ругает отца Иова: «Я гроб просил, а ты мне принёс буфет». Отец Иов пытается загладить свою вину и трёт гроб углём. Отец Анатолий тем временем переодевается в последнюю имевшуюся у него чистую одежду - крестильную рубашку, ложится в гроб и просит отца Иова пойти и сказать братии, что он скончался. Отец Иов бежит к колокольне и бьёт в колокола, оповещая о смерти старца.

Гроб с телом монаха везут в лодке на его остров.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Дмитрий Соболев
 Режиссёр: Павел Лунгин
 Режиссёрская группа:
 Соня Массон
 Анна Мачильская
 Алексей Шихатов
 Продюсеры:
 Павел Лунгин — генеральный продюсер
 Сергей Шумаков — генеральный продюсер
 Ольга Васильева — продюсер
 Оператор-постановщик: Андрей Жегалов
 Художники-постановщики:
 Игорь Коцарев
 Александр Толкачёв
 Композитор: Владимир Мартынов
 Звук:
 Стефан Альбине
 Владимир Литровник
 Монтаж: Альбина Антипенко
 Художник-гримёр: Валерия Никулина
 Костюмы: Екатерина Дыминская
 Директор картины Вадим Корюзлов.

Создание фильма 

Место для съёмок «Острова» киногруппа подбирала долго. Было четыре экспедиции: съёмочная команда проехала по Мурманской области, побывала на Ладоге, Онежском озере, в Кижах, на Псковских озёрах. Ни один из действовавших в тех местах монастырей не подошёл режиссёру, так как ему требовался «маленький, заброшенный скит, а все современные монастыри — это огромные, обнесённые высокими стенами города». 

Во время пятого выезда натура нашлась — это было окраина маленького посёлка Рабочеостровск на побережье Белого моря в Карелии. Подошло всё: и пейзаж, который отвечал замыслам сценариста и художника, и естественные декорации. Вокруг — море, в котором разбросаны острова. На суше — старая навигационная башня, полузаброшенные домики. Островом стал полуостров, соединённый с материком небольшим перешейком. Башню преобразили в колокольню, барак без крыши превратили в церковь: надстроили купола, подлатали, внутри «выпилили» стены, чтобы получилось единое пространство. Особое значение для режиссёра имела затопленная деревянная баржа, к которой была привязана вся декорация монастыря. По рассказу режиссёра, баржа, скорее всего, осталась от заключённых: «она старая, с коваными гвоздями — явно двадцатые годы».

По словам Павла Лунгина, исполнитель главной роли Пётр Мамонов «в большой степени играл самого себя». Перед началом работы в картине актёр получил благословение у своего духовника. Кроме того, со съёмочной группой был отец Косьма, монах Донского монастыря, который провёл молебен в первый день съёмок.

Снимать пришлось быстро. Нужно было успеть завершить съёмки прежде, чем Белое море покроется льдом. Съёмки начались в октябре, а закончились в первых числах декабря 2005 года. Лишь пять дней съёмки велись вне Рабочеостровска. Военные сцены отсняли на Волге, под Дубной; по словам директора картины Вадима Корюзлова, «снимали ночью, чтобы не было видно, что это не море, а река». Сцену, где Настя со своим отцом Тихоном едут в поезде, снимали на Рижском вокзале в Москве.

В 2007 году режиссёр Павел Лунгин сказал:

Мы жили <…> на окраине рабочего посёлка в маленькой пустой гостинице. Там есть причал, откуда уходят корабли на Соловецкие острова. Зимой, конечно, они уже не ходили. Оттуда в своё время отправляли заключённых в лагеря. Это места, надышанные и первой русской святостью, подвижниками, монастырями и в то же время политые кровью безвестных мучеников советских времён. Там осталась колючая проволока, ржавые рельсы. Та баржа, которую мы затопили в картине, тоже сохранилась с тех времен. Именно на таких баржах заключенных увозили на Соловки. Поэтому место это для нас было особое. На протяжении съёмок у нас в группе было чудесное ощущение общности, никто чужой к нам не приходил. Воспоминания остались у нас очень счастливые. Актёры играли лучше, чем всегда. Оператор Андрей Жегалов совершил какой-то колоссальный прорыв и снял так, как он не снимал никогда. Все вместе мы сделали больше, чем мог каждый из нас по отдельности. Такое бывает раз в жизни. И я счастлив, что в моей жизни это произошло.

Призы и награды 
 2006 — лучший фильм на кинофестивале «Московская премьера».
 2007 — Шесть премий «Золотой орёл» — «Лучший фильм года», «Лучшая мужская роль второго плана» (Виктор Сухоруков), «Лучшая мужская роль» (Петр Мамонов), «Лучший режиссёр» (Павел Лунгин), «Лучший сценарий» (Дмитрий Соболев), «Лучшая операторская работа» (Андрей Жегалов, посмертно).
 2007 — Шесть премий «Ника» — «Лучший фильм года», «Лучшая мужская роль второго плана» (Виктор Сухоруков), «Лучшая мужская роль» (Петр Мамонов), «Лучшая режиссёрская работа» (Павел Лунгин), «Лучшая операторская работа» (Андрей Жегалов, посмертно), «Лучшая работа звукорежиссёра» (Стефан Альбине, Владимир Литровник, Степан Богданов).
Впервые фильм показали на Международном фестивале православного кино и телепрограмм «Радонеж», где его признали лучшим христианским фильмом года. Все члены съёмочной группы побывали на приёме у патриарха Алексия II, Мамонов сказал патриарху, что если в результате просмотра фильма хотя бы один человек из десяти тысяч пойдёт в храм, «значит, мы выполнили свою задачу».

Мамонов также получил премию «Своя колея» за вклад в возрождение православной культуры и премию «Жорж».

Речь Мамонова на церемонии 
На церемонии вручения «Золотого орла» Мамонов ввёл собравшуюся праздную публику в оцепенение, появившись на сцене в простой вязаной кофте, потёртых джинсах и дешёвых кроссовках. Получая награду, произнёс обличительную речь, шокировав светскую тусовку: рассказал о смерти оператора Андрея Жегалова, подверг резкой критике беспечность современного российского общества, отметив подмену ценностей, аморальность игорного бизнеса и ежегодные убийства миллионов детей. Власть, по его мнению, в этой плачевной ситуации ничего не сможет сделать, и если мы сами сейчас не одумаемся, то наши внуки будут рабами у хозяев-китайцев.

На Первом канале речь практически полностью вырезали, но в прессе она произвела заметный резонанс, цитаты из неё были опубликованы в газетах «Коммерсант», «Известия», «Эксперт» и др. Известная журналистка Ирина Петровская назвала Мамонова персоной месяца, а сетевой журнал «Бунтарь» включил это эпатажное выступление в «топ-10 бунтарских поступков 2007 года».

Оценки и влияние 
Протоиерей Георгий Митрофанов отметил, что фильм у него оставил «глубокое, но в то же время очень двойственное впечатление»: «Главный герой постоянно эпатирует официальную Церковь, но у меня возникает вопрос: а что может предложить он сам? Иными словами, этот фильм очень легко может вызвать у зрителя ощущение, что некое индивидуальное, харизматическое христианство намного выше традиционной церковности. Безусловно, такой путь свойственен некоторым святым в разные времена, но предлагать его через кинематограф как единственный образец, достойный подражания — значит покушаться на устои. И я считаю, что это — очень опасный и искусительный ход режиссёра».

Протоиерей Александр Степанов, главный редактор радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров» отметил: «Что ожидают сейчас от Церкви люди, которые ещё не пришли в неё и не живут церковной жизнью? Они ожидают ярких чудес, изгнания бесов и других знамений, целый набор которых мы и видим в фильме. Христос здесь как-то не подразумевается. Не Его ищут в монастыре те, кто туда приезжает, и не Его открывает им старец Анатолий. Так же можно было бы приезжать к экстрасенсу. Меня как священника настораживает такой православный монастырь. В то же время мне показался интересным образ старца Анатолия. Он показан не благостным светящимся преподобным (пусть даже и юродствующим), а очень реальным, в чем-то страстным, внутренне не успокоенным, колючим человеком. И в то же время творит чудеса. Возможно ли такое?».

По мнению протоиерея Михаила Дудко, «Сила воздействия на зрителей фильма Павла Лунгина велика, его художественные качества многими, в том числе церковными людьми, оцениваются весьма высоко». Как отметил епископ Игнатий (Депутатов): «после этого фильма большое количество людей пришли в Церковь и многое осознали. Когда я был священником, на исповеди многие говорили, что обратились к вере под влиянием фильма „Остров“. Знаю даже людей, которые приняли монашество после просмотра этого фильма».

Сам режиссёр фильма Павел Лунгин сказал, что картина «Остров» — «это фильм о Боге, стыде, грехе, преступлении. Но это ещё и попытка рассказать о том, как это мучительно больно — быть человеком. И как необходимо им быть». Лунгин также отмечал, что «Остров» в чём-то продолжает «Покаяние» Тенгиза Абуладзе и «Цареубийцу» Карена Шахназарова, но он более камерный и в большей мере обращён к отдельному человеку, нежели к обществу в целом.

Фильм повлиял на жизнь Петра Мамонова. После «Острова» его популярность резко возросла, его персоной заинтересовались многие люди, которые до этого вообще не знали о существовании такого артиста и его группы «Звуки Му». Когда фильм показали по федеральному каналу «Россия», зрительский рейтинг поднялся до 41 %, что сопоставимо с новогодними обращениями президента. Возникшую в те годы эйфорию вокруг Мамонова хорошо описал приближённый к нему музыкальный критик Артемий Троицкий: «Пете не позавидуешь. Самое ужасное, что, когда фильм получил какое-то благословение от Русской православной церкви, в деревню, где он живёт, потянулись хромые, слепые, сирые и убогие — в искренней надежде, что он их вылечит. Так что Петя сейчас находится в лёгкой осаде. Может быть, это паломничество уже проходит, но ситуация тяжёлая. А с другой стороны, я не могу поставить Петру эту ситуацию в вину, потому что свою роль в фильме он сыграл честно, оттого такой иконой юродивой и стал». На волне успеха режиссёр Павел Лунгин позвал артиста в свой фильм «Царь» (2009) играть главную роль царя Ивана IV Грозного.

Примечания

Литература 
 Кошк М., Деболд Э. Оживляя русскую душу // Журнал «Что такое просветление?» — № 38, октябрь—декабрь 2007.
 Курова Е. Г. Стереотипизация массового православного сознания в к/ф «Остров» (2006 г., реж. — П. Лунгин) // Южный Полюс. Исследования по истории современной западной философии. 2021. — Т. 7. — № 1-2. — С. 80-90.

Ссылки 

 Страница фильма  на сайте «Наше кино»
 «Остров» — сюжет и два мнения: положительное  и отрицательное 
 Места съёмок фильма «Остров» (18 фотографий) — Копия на web.archive.org

Фильмы-драмы России
Фильмы о православных священниках
Фильмы России 2006 года
Фильмы о христианстве
Фильмы — лауреаты кинопремии «Золотой орёл»
Фильмы о православии
Пётр Мамонов
Фильмы, снятые по заказу ВГТРК
Фильмы, спродюсированные Сергеем Шумаковым